Rittner ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Rittner (* 1973), deutsche Tennisspielerin
 Carl August Rittner, deutscher Politiker 

 Fritz Rittner (1921–2010), deutscher Rechtswissenschaftler
 Günter Rittner (1927–2020), deutscher Maler und Grafiker
 Hardy Rittner (* 1981), deutscher Pianist
 Heinrich Rittner (1802–1840), auch Henri Rittner, deutscher Kunst- und Grafikhändler in Dresden und Paris
 Horst Rittner (1930–2021), deutscher Schachspieler
 Karl Lampert Rittner (1881–1966), deutscher Musiker
 Reinhard Rittner (* 1943), deutscher evangelischer Theologe  
 Rudolf Rittner (1869–1943), deutscher Schauspieler
 Thaddäus Rittner (Pseudonym Tomasz Czaszka; 1873–1921), österreichischer Schriftsteller und Theaterleiter
 Volker Rittner  (* 1946), deutscher Sportsoziologe

Siehe auch:
 Joseph Ritner (1780–1869), US-amerikanischer Politiker